Jméno Stanovice nese více obcí:
 Stanovice (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Stanovice (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 Stanovice (Nová Cerekev) – část obce Nová Cerekev v okrese Pelhřimov
 Nové Stanovice – část obce Stanovice v okrese Karlovy Vary

Externí odkazy